Popioły ist ein polnischer Ortsname:
 Popioły (Budry), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Popiollen, 1938 bis 1945 Albrechtswiesen, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Popioły (Wielka Nieszawka), verlassenes Dorf im Powiat Toruński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1939: Popioły, 1939 bis 1945 Aschenort, Kreis Thorn, Westpreußen